Vezouze est un nom propre français qui peut faire référence à :

Hydronyme 
 La Vezouze, rivière française qui coule en région de Lorraine, dans le département de Meurthe-et-Moselle. C'est un affluent de la Meurthe en rive droite, donc un sous-affluent du Rhin par la Moselle.

Toponyme 
 Cirey-sur-Vezouze, commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine ;
 Domèvre-sur-Vezouze, commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine.

Intercommunalités 
 Communauté de communes de Vezouze en Piémont (CCVP), structure intercommunale française, située dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
 Communauté de communes de la Vezouze (CCV), ancienne structure intercommunale française, située dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
 Communauté de communes du Pays de la Haute Vezouze (CCPHV), ancienne structure intercommunale française, située dans le département de Meurthe-et-Moselle.

Toponymie française